Gigi Fernández e Nataša Zvereva hanno battuto in finale Jana Novotná e Arantxa Sánchez Vicario 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Jana Novotná /  Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Patty Fendick /  Meredith McGrath (terzo turno)
 Manon Bollegraf /  Martina Navrátilová (semifinali)
 Pam Shriver /  Liz Smylie (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Helena Suková (secondo turno)
 Natalija Medvedjeva /  Larisa Neiland (quarti di finale)
 Assente

 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (terzo turno)
 Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (primo turno)
 Lori McNeil /  Rennae Stubbs (terzo turno)
 Julie Halard-Decugis /  Nathalie Tauziat (terzo turno)
 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (terzo turno)
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (secondo turno)
 Jill Hetherington /  Shaun Stafford (secondo turno)
 Laura Golarsa /  Caroline Vis (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1994